Point Break - Punto di rottura (Point Break) – film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow
Point Break – film del 2015 diretto da Ericson Core
Point Break – testata della Star Comics